Selo je slovo staroslovanského původu a dodnes je užívané východoslovanskými a jihoslovanskými jazyky. Jeho význam je vesnice, v jihoslovanských jazycích pak navíc i kraj (ve smyslu venkovské krajiny).

V ruštině dříve označovalo toto slovo ves s kostelem, zatímco ves bez kostela se nazývala děrevňa. Toto rozdělení ale později (po roce 1917) takřka vymizelo a dnes selo neoficiálně označuje souhrnně několik menších sídelních celků (cca do 2000 obyvatel) včetně např. děrevni.

Existuje mnoho míst, které mají v názvu slovo Selo:

 Baranjsko Petrovo Selo - vesnice v Chorvatsku
 Češko Selo – česká vesnice v srbském Banátu
 někdejší Carské Selo – dnes město Puškin v Puškinském rajónu Petrohradu v Rusku
 Donje Selo - obec v Chorvatsku
 Dugo Selo – město v Záhřebské župě v Chorvatsku
 Gornje Selo – obec v Chorvatsku
 Krasnoje Selo – město, dnes v Krasnoselském rajónu Petrohradu
 Ljudevit Selo - obec v Chorvatsku
 Opština Novo Selo - opština v Severní Makedonii
 Rađevo Selo - vesnice v Srbsku
 Srednje Selo - osada v Chorvatsku
 Velikoje Selo – vesnice v Jaroslavské oblasti v Rusku

a další:
 Články obsahující slovo „selo“

Externí odkazy 
 
 

Obce
Sídla
Vesnice